Larbi Chebbak (1946-2020), footballeur international marocain dans les années 1970 ;
 Ghizlane Chebbak (née en 1991), footballeuse internationale marocaine, fille de Larbi Chebbak ;
 Issam Chebake (née en 1989), footballeur international marocain.

Patronyme marocain